Шварцгорн () — назва кількох гірських вершин в Австрії, Італії та Швейцарії.

Австрія

Італія 

 Шварцгорн — 4321 м.
  — Італія/Швейцарія, 3609 м.
  — 2439 м.

Швейцарія 

  — 3201 м.
  — 3146 м.
  — 3108 м.
  — 3105 м.
  — 2944 м.
  — 2928 м.
  — 2890 м.
  — 2683 м.